Атескал има више значења:

 Општина Атескал (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атескал (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику